Fairburn kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Fairburn, England, ort, North Yorkshire,

USA 

 Fairburn, Georgia, ort, Fulton County,